Georg I av Grekland (Geórgios I), född 24 december 1845 i Köpenhamn, död 18 mars 1913 i Thessaloníki (mördad), var kung av Grekland 1863–1913.

Uppväxt 

Han föddes som prins Vilhelm av Danmark och andre son till Kristian IX av Danmark och Louise av Hessen-Kassel. Han var bror till bland andra Alexandra av Danmark, gift med Edvard VII av Storbritannien och Dagmar av Danmark, gift med Alexander III av Ryssland.

Kung av Grekland 

Vid en stormaktsöverenskommelse 1863 i London mellan Storbritannien, Ryssland och Frankrike valdes han som sjuttonåring till kung av Grekland. Med en kungason från det neutrala Danmark på tronen hoppades man på lugn och ro i Grekland, som på den tiden var ett av Europas besvärligaste och oroligaste hörn. Tre månader senare installerades han på den grekiska tronen.

Den okonstlade, tillgänglige och godlynte Georg vann snart starka sympatier, vilket bidrog till att Storbritannien överlämnade Joniska öarna till Grekland 1864. Sedan en ny författning antagits, höll sig Georg strikt till den parlamentariska regeringsformen och ställde kungamakten utanför partistriderna, vilket dock inte hindrade att han gjorde personliga insatser för att förbättra Greklands handel och sjöfart. Under nästan hela sin regering var Georg utsatt för en skarp kritik från de erövringslystna så kallade ultrahellenerna, som ansåg att Georg försummade utrikespolitiken. Georg gjorde dock stora insatser för Greklands anseende vid stormaktshoven. Georgs insatser vid det fredliga förvärvet av Thessalien 1881 och införandet av den självständiga förvaltningen på Kreta 1898. Georg lyckades flera gånger förhindra huvudlösa anfall mot Osmanska riket och stödde inte de grekiska insatserna på Kreta som ledde till Grekisk-turkiska kriget 1897.

År 1911 kom kretensaren Venizelos till makten genom en officersrevolt och militärdiktatur infördes i Grekland. I oktober 1912 förklarade Grekland krig mot Osmanska riket och inledde därmed första Balkankriget.

Georg mördades av en anarkistisk skollärare på öppen gata, då han gjorde sitt intåg i det av osmanerna tidigare ockuperade Thessaloniki 1913 .

Familj 
Han gifte sig den 27 oktober 1867 i S:t Petersburg med storfurstinnan Olga Konstantinovna av Ryssland (1851–1926), brorsdotter till Alexander II av Ryssland

Barn 
 Konstantin I av Grekland (1868–1923)
 Georg av Grekland och Danmark (1869–1957), regent på Kreta 1898–1906, gift 1907 med Marie Bonaparte, dotter till Roland Bonaparte
 Alexandra av Grekland och Danmark (1870–1891), gift med storfurst Paul av Ryssland
 Nikolaos av Grekland och Danmark (1872–1938), gift med storfurstinnan Helena Vladimirovna av Ryssland
 Maria av Grekland och Danmark (1876–1940), gift med 1) storfurst Georg Michailovitj av Ryssland
 Olga av Grekland och Danmark (1880–1880)
 Andreas av Grekland och Danmark (1882–1944), gift med Alice av Battenberg
 Christoffer av Grekland och Danmark (1888–1940), gift med 1) Nancy Stewart 2) Francoise av Bourbon-Orléans

Anfäder

Noter 

Personer i Grekland under 1800-talet
Personer i Grekland under 1900-talet
Greklands regenter
Huset Glücksburg
Män
Födda 1845
Avlidna 1913
Mottagare av Sankt Andreas orden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Kungligheter som blivit mördade
Personer från Köpenhamn
Personer som blivit mördade i Grekland